Berr est un patronyme partagé par plusieurs personnalités :
 Frédéric Berr (1794-1838), musicien allemand ;
 Georges Berr (1867-1942), acteur qui fut membre et sociétaire de la Comédie-Française
 Hélène Berr (1921-1945), auteur d'un journal relatant sa vie de 1942 à 1944 qui fut publié pour la première fois en 2008
 Henri Berr (1863-1954), philosophe français, fondateur de la Revue de synthèse historique (1900) devenue en 1931 Revue de synthèse
 Jacques Berr (1900-1978), réalisateur et documentariste français.
 Raymond Berr  (1888-1944), directeur des Établissements Kuhlmann, assassiné à Auschwitz.